Дональд «Дон» Рэй Чейни (; родился 22 марта 1946, Батон-Руж, штат Луизиана) — американский профессиональный баскетболист и тренер.

Карьера игрока 
Играл на позиции атакующего защитника. Учился в Хьюстонском университете, в 1968 году был выбран на драфте НБА под 12-м номером командой «Бостон Селтикс». Позже выступал за команды «Спиритс оф Сент-Луис» (АБА) и «Лос-Анджелес Лейкерс». Всего в НБА провёл 11 сезонов. В сезонах 1968/1969 и 1973/1974 годов Чейни стал чемпионом НБА в составе «Селтикс». Пять раз включался во 2-ую сборную всех звёзд защиты НБА (1972—1975, 1977). Всего за карьеру в НБА сыграл 742 игры, в которых набрал 6216 очков (в среднем 8,4 за игру), сделал 2913 подборов, 1593 передачи, 492 перехвата и 196 блокшотов.

Восьмой сезон в карьере Чейни провёл в АБА, выступая за команду «Спиритс оф Сент-Луис». Всего за карьеру в АБА он сыграл 48 игр, в которых набрал 447 очков (в среднем 9,3 за игру), сделал 234 подбора, 169 передач, 66 перехватов и 36 блокшотов.

Дон Чейни единственный игрок, который в составе «Селтикс» успел поиграть и с Биллом Расселлом, и с Ларри Бёрдом, служа своеобразным связующим звеном между двумя великими эпохами бостонского клуба.

Тренерская карьера 
После завершения профессиональной карьеры тренировал команды «Лос-Анджелес Клипперс» (1984—1987), «Хьюстон Рокетс» (1988—1992), «Детройт Пистонс» (1993—1995) и «Нью-Йорк Никс» (2001—2004). В 1991 году признавался тренером года НБА.

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com 
 Статистика на сайте NBA.com 
 Тренерская карьера на сайте NBA.com 
 Тренерская карьера на сайте Basketball-Reference.com 

Баскетболисты США
Игроки «Хьюстон Кугарз» (баскетбол)
Игроки «Бостон Селтикс»
Игроки «Спиритс оф Сент-Луис»
Игроки «Лос-Анджелес Лейкерс»
Баскетбольные тренеры США
Тренеры «Лос-Анджелес Клипперс»
Тренеры «Хьюстон Рокетс»
Тренеры «Детройт Пистонс»
Тренеры «Нью-Йорк Никс»
Родившиеся в Батон-Руже